Alastuwo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Alastuwo, Jawa Tengah, by, 
 Alastuwo, Jawa Timur, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar